Gence ist der Name von:

 Gəncə, Stadt in Aserbaidschan
 Durul Gence (1940–2021), türkischer Musiker